Stratton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Stratton, Western Australia, ort, Western Australia, Swan,

Storbritannien 

 Stratton, Dorset, England, Dorset, 
 Stratton, Cornwall – en stad i Cornwall, England
 Stratton, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Stratton-on-the-Fosse – en ort i Somerset, England

USA 

 Stratton, Ohio, ort, Jefferson County, 
 Stratton, Kit Carson County, ort, Colorado, 
 Stratton, Teller County, ort, Colorado, 
 Stratton, Nebraska, Hitchcock County, ort, 
 Stratton, Vermont
 Stratton Mountain Resort
 Stratton Mountain (Vermont)

Se även
Stretton

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar